Эдгар Лонге (, 1879—1950) — французский медик и общественный деятель, участник французского Сопротивления. Сын Женни и Шарля Лонге и внук Карла Маркса.

Биография 
Родился в 1879 году. Начал участвовать в молодёжных социалистических кружках еще будучи в школе. Вступил в Социалистическую партию, членом которой являлся более 30 лет, но перед началом Второй мировой войны стал критиковать партийную политику, а в сентябре 1938 года вышел из неё и вступил во Французскую коммунистическую партию.

Будучи по образованию медиком, Эдгар Лонге избрал своим местом проживания индустриальный пригород Парижа Альфорвилль (). Там он практиковал и во время немецкой оккупации, ежедневно объезжая на велосипеде весь посёлок.

По воспоминаниям жены Эдгара Лонге, в то время семидесятилетний врач «лечил не столько лекарствами, сколько рассказами о подвигах партизан в маки и сводками Советского информбюро» и среди тридцати тысяч жителей пригородного посёлка не нашлось ни одного, кто бы выдал прямого потомка Маркса и коммуниста нацистам или коллаборационистам.

В 1948 года Эдгар Лонге посетил Москву по поводу празднования столетия «Манифеста коммунистической партии». Он стал первым из потомков Карла Маркса, побывавших в СССР.

Умер в декабре 1950 года у постели больного, которому пришёл оказать помощь.

Имел пять детей: троих сыновей, художника Фредерика, политика Поля, и Шарля; и двух дочерей, Колетт и Женни.

Примечания

Литература 
 Лонге Робер-Жан. Карл Маркс — мой прадед. М.: Прогресс. 1979

Персоналии по алфавиту
Медики Франции
Социалисты Франции
Коммунисты Франции
Карл Маркс